Юрий Музыка:
 Музыка, Юрий Александрович (род. 1982) — российский и азербайджанский футболист.
 Музыка, Юрий Георгиевич (род. 1946) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.